Cette page recense les différentes significations (noms, codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres A et W.

Codes 
 .aw, Aruba (domaine national de premier niveau) ;
 AW, Aruba (ISO 3166-1 alpha-2) ;
 AW, Ahrweiler, Allemagne (plaques d'immatriculation allemandes) ;
 AW, Dirgantara Air Service (code AITA) ;
 AW, Schreiner Airways (code AITA).

Sigles et abréviations 
 aw, unité de mesure de l'activité de l'eau (activity of water en anglais) ;
 aW, attoWatt ;
 AW, abréviation du jeu vidéo Advance Wars des studios Intelligent Systems ;
 AW, abréviation du jeu vidéo Call of Duty: Advanced Warfare ;
 AW, souvent utilisé à l'oral pour désigner A&W Restaurants, une chaine de restauration rapide ;
 AW, abréviation utilisée sur Internet   : de l'anglais Attention Whore, personne cherchant par tous les moyens à attirer l'attention sur elle.

Climatologie 

 L'Aw est un type de climat de savane selon la Classification de Köppen.

Divers 

 Aw, digramme de l'alphabet latin.

Code
Sigle de 2 caractères
Symbole d'unité